

Bułgaria 
 Awren – wieś w obwodzie Kyrdżali
 Awren – wieś w obwodzie Warna